Первома́йське — село в Україні, у Затишнянській сільській громаді Кам'янського району Дніпропетровської області.

Населення — 7 мешканців.

Географія 
Село Первомайське знаходиться на лівому березі річки Водяна, вище за течією на відстані 4,5 км розташоване село Любимівка, нижче за течією на відстані 0,5 км розташоване село Олександро-Білівка Криворізького району. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Погода в селі Первомайське

Села Дніпропетровської області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню